Семь кораблей Королевского флота носили название HMS Queen. Старейший из них относится к царствию Генриха III.

 HMS Queen (1225) — корабль, построенный в 1225. Дальнейшая судьба неизвестна.
 HMS Queen — 100-пушечный корабль 1 ранга, спущенный на воду в 1673 как HMS Royal Charles. Переименован в HMS Queen в 1693, затем в HMS Royal George в 1715. В 1756 переименован в HMS Royal Anne, отправлен на слом в 1767.
 HMS Queen (1769) — 98-пушечный корабль 2 ранга, спущенный на воду в 1769. Понижен до 74-пушечного в 1811, разобран в 1821.
 HMS Queen (1839) — 110-пушечный корабль 1 ранга, спущенный на воду в 1839. В 1859 переделан в винтовой и понижен до 86-пушечного. Разобран в 1871.
 HMS Queen (1839, шлюп) — колесный паровой шлюп, спущенный на воду в 1839. Состоял в списках до 1860.
 HMS Queen (1902) — додредноутный линкор типа Formidable, спущенный на воду в 1902. Продан в 1920, отправлен на слом в 1921.
 HMS Queen (D19) — эскортный авианосец типа Bogue, бывший USS St. Andrews. Спущен на воду в 1943, в том же году передан Королевскому флоту. Возвращен ВМС США в 1946.

Награды и трофеи всех HMS Queen унаследованы канадской дивизией морского резерва под названием HMCS Queen, дислоцированной в Регина, Саскачеван. Там же находятся некоторые предметы с последней HMS Queen.